Ре́нберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Ренберг, Микаэль (род. 1972) — шведский хоккеист.
 Ренберг, Эльза Лаула (1877—1931) — саамский политик.